Первомайский сельсовет (Витебская область) — одноимённые муниципальные образования в Витебской области Республики Беларусь:

 Первомайский сельсовет (Городокский район) — сельсовет в Городокском районе
 Первомайский сельсовет (Оршанский район, Витебская область) — упразднённый сельсовет в Оршанском районе